Simpang Lhee (Julok), een plaats in Indonesië
Simpang Lhee (Manyak Payed), een plaats in Indonesië
Simpang Lhee (Langsa Barat), een plaats in Indonesië
Simpang Lhee (Kluet Utara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing